Francisco Villa Uno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Villa Uno, Chiapas, Jiquipilas, 
 Francisco Villa Uno, Zacatecas, Mazapil, 

Robotskapade Mexikoförgreningar